Адъютант-генерал Индии () — воинская должность в Британской Индии, существовавшая в 1840—1947 годах. Подчинялся начальнику Генерального штаба Индии.

Адъютант-генералы, Индия (1840—1947)

Ссылки 
 

Военная история Великобритании
Вооружённые силы Британской Индии